Bernard Pauchon, né en 1950 à Paris et mort en 2016 à Paris, est un ingénieur polytechnicien français.

Biographie 
Ancien élève de l'École polytechnique (X 1969), il se spécialise dans les télécommunications. Il est un précurseur des applications des télécommunications au cinéma numérique.

Bibliographie 
 « Bernard Pauchon, « lorsque le cinéma s'élance vers les étoiles », La Lettre, n° 181, Commission Supérieure Technique de l'Image et du Son, mai 2022, p. 54-55  
 Jacques Jublin, « France Télécom tentée par le cinéma» in L'Express, 16 mai 2000,

Notes et références 

Élève de l'École polytechnique
Ingénieur français
Naissance dans le 19e arrondissement de Paris
Naissance en juin 1950
Décès à 66 ans
Décès en décembre 2016
Décès dans le 15e arrondissement de Paris
Personnalité liée à France Télécom ou à Orange
Élève de Télécom ParisTech